Кен Кізі (Ken Kesey) — американський письменник
 Наганума Кен (,  5 вересня 1930, Префектура Хіросіма —  2 червня 2008) — японський футболіст.
 Арман Кен Елла (, 23 лютого 1993, Дуала, Камерун) — камерунький футболіст.

Кен — річка в Удмуртії, права притока Чепци

Кен () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Кен () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Аверон

Інше
 Кен (лялька)